Stati Uniti d'America
 Sinking Spring – villaggio della Contea di Highland, Ohio
 Sinking Spring – borough della Contea di Berks, Pennsylvania